«Путь к Софии» — совместный советско-болгарский пятисерийный телевизионный фильм по одноимённому роману Стефана Дичева, также написавшего и сценарий. Премьерный показ состоялся по Первой программе ЦТ с 25 февраля по 2 марта 1978 года.

Снят в 1977 году к 100-летию освобождения Болгарии от османской зависимости и художественно воссоздаёт исторические события нейтрализации главы британской разведки на Балканах и до ввода русских войск в Софию накануне нового 1878 года.  

Путь к Софии является синонимом понятия Дорога к мудрости.

См. также 
 Quo vadis
 Турецкий гамбит

Источники 
 Путь к Софии // Фильмы Киевской ордена Ленина киностудии им. А. П. Довженко. 1928—1978 / О. Ф. Олейник, Н. А. Филькевич. — : Госкино УССР, 1979. — 114 c. — С. 108—109.

Примечания

Ссылки 
 «Путь к Софии»

Фильмы СССР 1978 года
Исторические фильмы Болгарии
Исторические фильмы о 1870-х годах
Военные фильмы Болгарии
Болгарфильм
Военные фильмы СССР
Фильмы о Русско-турецкой войне (1877—1878)
Фильмы Болгарии 1978 года
Телесериалы киностудии имени А. Довженко
Совместные фильмы СССР и Болгарии
Телевизионные премьеры 1978 года